Сборная Алжира по пляжному футболу — представляет Алжир на международных состязаниях. Тренер — Лахдар Беллуми.

Состав 
Состав сборной на Чемпионат мира по пляжному футболу 2011

Примечания

Ссылки 
Algeria in 2011 CAF Beach Soccer – dzfoot.com

Алжир
Пляжный футбол в Алжире
Пляжный футбол